Табли́ця і́стинності — математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.

Під «логічною функцією» (також логічною операцією) у цьому випадку розуміється функція, у котрої значення змінних (параметрів функції) і значення самої функції виражають логічну істинність.

Наприклад, в двозначній логіці вони можуть приймати значення «істина» або «хиба» ( або ,  або ).

Табличне задання функцій зустрічається не тільки в логіці, але для логічних функцій таблиці виявилися особливо зручними, і з початку 20 століття за ними закріпилася ця спеціальна назва.

Таблиці істинності для основних логічних операцій 
{| class="wikitable"
|-
! 
! Заперечення  
! Тавтологія  
! Протиріччя  
|- align=center
| 0 || 1 || 1 || 0
|- align=center
| 1 || 0 || 1 || 0
|}

Використання 

З використанням таблиць істинності можна обчислити значення деяких логічних виразів (формул) через значення аргументів, що входять в них, а також довести еквівалентність двох формул. Наприклад:

З цієї таблиці одержуємо, що вираз  є еквівалентним .

За допомогою таблиць істинності можна доволі просто довести, що деякі формули є тавтологіями тобто приймають значення «Істина» при будь-яких значеннях аргументів. Наприклад:

Див. також 
 Математична логіка
 Алгебра логіки 
 Числення висловлень
 Математичні таблиці

Математична логіка
Числення висловлень
Концептуальні моделі
Істинності
Булева алгебра